Homère est un poète épique grec, auteur présumé de l’Iliade et l’Odyssée ( ?).
 Homère le Jeune est un poète tragique grec du